Веро́ника щитко́вая, или Вероника щиткови́дная () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Западная Европа: все страны, но в Средиземноморье редко, отсутствует на Азорских островах и многих островах Средиземного моря; Северная Америка: Аляска, Канада, США, на юг до Южной Каролины, Вайоминга, Индианы и Калифорнии. На территории бывшего СССР в европейской части почти повсеместно, но в степной полосе значительно реже, чем в лесной, отсутствует в низовьях Урала и Волги, на Кавказе редко, в Калмыцкой АССР, Осетии, Сомхетии, на Ставропольской возвышенности, в северо-западной части Армении, Азербайджана; в Сибири к югу от 59° северной широты, на востоке заходит за Енисей, в степной полосе азиатской части бывшего СССР также встречается реже, чем в лесной, на юге достигает Казахского мелкосопочника, изолированные популяции в Якутии и Приморье, есть указания для Сахалина и Курильских островов.

Произрастает на влажных лугах, болотах, на отмелях, в лесных, лесостепных и степных районах, в злаково-осоковых группировках по берегам водоёмов, поднимается в горы до 1800 м над уровнем моря.

Ботаническое описание 
Корневище тонкое, длинное. Стебли голые или иногда опушённые, высотой 8—50 см, тонкие, восходящие, при основании со стелющимися и укореняющимися побегами, слабые, большей частью ветвящиеся.

Листья супротивные, длиной 2—5 см, шириной 3—7 мм, узколанцетные или линейные, сидячие, острые, расставленно и мелко зубчатые, с зубцами, обращенными назад, иногда цельнокрайные.

Кисти пазушные, по одной в пазухе одного из супротивных листьев, многоцветковые, редкие; цветки на очень тонких цветоножках, в несколько раз превышающих чашечку, при плодах, иногда отогнутых назад. Прицветники ланцетовидные. Чашечка с четырьмя ланцетными или продолговатыми долями, в два-три раза короче венчика и коробочки; венчик диаметром 2,5—5 мм, бледно-голубой или беловатый, с розовыми или тёмно-синими полосками, две доли округлые (верхняя и нижняя) и две яйцевидные (боковые).

Формула цветка:

Коробочка сплюснутая, яйцевидная или почковидная, с шириной (4—5 мм), превышающей длину, двулопастные, глубоко и узковыемчатые на одну треть длины, у основания округлая. Семена плоские, щитовидные, в очертании округлые или овальные, диаметром 1—1,8 мм.

Таксономия 
Вид Вероника щитковая входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 

Подорожниковые
Флора Евразии
Флора Северной Америки